Історія Седнева, селища міського типу Чернігівського району Чернігівської області України.

Найдавніші часи 

1846– 1847 рр. — навесні 1846 р. сюди прибуває Тарас Шевченко, який за завданням Археографічної комісії змальовує історичні й архітектурні пам'ятки Чернігівщини. Жив він у маєтку братів А. та І. Лизогубів, у яких була добре обладнана художня майстерня. Тут він створив портрети А. Лизогуба та І. Лизогуба і малюнки "В Седневі", "Коло Седнева", "Чумаки серед могил". Вдруге Шевченко побував у Седневі в березні 1847 року. 7 березня він написав тут поему "Відьма" ("Осика"), а 8 березня - передмову до нездійсненого видання "Другого "Кобзаря". Згадки про Седнів є в Шевченкових листах до А. Лизогуба.

Протягом 1930-х були репресовані:
 Батурин Олександр Кирилович (1860, Седнів) — українець, заарештований, слідство розпочато 20 березня 1931 року. Постановою уповноваженого Київського оперативного сектора ДПУ УРСР 20 квітня 1931 року справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований 18 грудня 1997 року.

 Бендовська Євгенія Сергіївна (1890, Вільно) — білоруска, заарештована 17 грудня 1937 ррку. Ув'язнена на 10 років позбавлення волі у виправно-трудовому таборі (ВТТ). Реабілітована 15 лютого 1958 року Верховним судом УРСР.

 Бендовський Володимир Михайлович (1890, Гродненський район Білорусі — 14 грудня 1937) — білорус, священик, заарештований 23 жовтня 1937 року. Наркомом внутрішніх справ СРСР та Прокурором Республіки 8 грудня 1937 р. застосована вища міра покарання (ВМП). Розстріляний 14 грудня 1937 року у місті Чернігів. Реабілітований 19 липня 1958 року Верховним судом УРСР.

 Божинський Панас Дмитрович (1877, Седнів) — українець, заарештований, слідство розпочато 20.03.1931 р. Постановою уповноваженого Київського оперативного сектора ДПУ УРСР 20.04.1931 р. справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований 18.12.1997 р..

 Гаєвський Іван Костянтинович (10.10.1875, Седнів) — українець, заарештований, слідство розпочато 20.03.1931 р. Особливою нарадою при колегії ДПУ УРСР 07.05.1931 р. по ст. 54-10 висланий на 3 р. до Північного краю. Повернувся із заслання в 1933 р. Вдруге заарештований 09.09.1937 р. Трійкою при управлінні НКВС по Чернігівській області 17.09.1937 р. ув'язнений на 8 р. ВТТ. Реабілітований, відповідно, 14.07.1989 р. і 29.05.1989 р. прокуратурою Чернігівської області.

 Дем'янченко Михайло Андрійович (1870, Седнів) — українець, заарештований, слідство розпочато 20.03.1931 р. Постановою уповноваженого Київського оперативного сектора ДПУ УРСР 20.04.1931 р. справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований 18.12.1997 р. прокуратурою Чернігівської області.

 Дубов Георгій Кирилович (1888, Тупичів) — українець, лісник. Заарештований 28.10.1937 р. Рішенням трійки при управлінні НКВС по Чернігівській області 15.11.1937 р. ув'язнений на 10 р. ВТТ. Реабілітований 02.07.1966 р. Чернігівським обласним судом.

 Корейша Віра Миколаївна (1870) — українка. Заарештована, слідство розпочато 20.03.1931 р. Постановою Уповноваженого Київського оперативного сектора ДПУ УРСР 20.04.1931 р. справу припинено, з-під варти звільнена. Реабілітована 18.12.1997 р..

 Курдюк Іван Пантелеймонович (1884, Седнів) — українець, колгоспник. Заарештований 23.05.1938 р. Трійкою при управлінні НКВС по Чернігівській області 21.09.1938 р. застосована ВМП. Розстріляний 25.09.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 08.08.1989 р. прокуратурою Чернігівської області.

 Макаров Іван Федорович (1884, Седнів) — українець, селянин-одноосібник. Заарештований 02.11.1930 р. За рішенням Особливої наради колегії ДПУ УРСР 21.12.1930 р. за ст. 54-10 КК УРСР висланий на 3 роки до Північного краю. Реабілітований 17.07.1989 р. прокуратурою Чернігівської області.

 Мальованець Максим Максимович (1866, Седнів) — українець, заарештований, слідство розпочато 20.03.1931 р. Постановою уповноваженого Київського оперативного сектора ДПУ УРСР 20.04.1931 р. справу припинено, з-під варти звільнений. Реабілітований 18.12.1997 р. прокуратурою Чернігівської області.

 Миславський Володимир Миколайович, архімандрит Флавій (1879, уродженець Остерського повіту) — українець, заарештований 29.08.1937 р. Наркомом внутрішніх справ СРСР та Прокурором Республіки 08.12.1937 р. застосована ВМП. Розстріляний 14.12.1937 р. у м. Чернігів. Реабілітований 19.07.1958 р. Верховним судом УРСР.

 Пекур Василь Костянтинович (1908, Седнів) — українець, заарештований, слідство розпочато 20.03.1931 р. Постановою уповноваженого Київського оперативного сектора ДПУ УРСР 20.04.1931 р. матеріал виділений в окрему справу. Остаточне рішення по справі не прийняте. Реабілітований 18.12.1997 р. прокуратурою Чернігівської області.

 Пекур Карпо Олексійович (1883, Седнів) — українець, селянин-одноосібник. Заарештований 14.10.1930 р. Згідно рішення Особливі наради колегії ДПУ УРСР 21.12.1930 р. за ст. 54-10 КК УРСР висланий на 3 роки до Північного краю. Реабілітований 13.07.1989 р. прокуратурою Чернігівської області.

 Піневич Ольга Володимирівна (1877, Новозибків, Брянської області) — українка, заарештована, слідство розпочато 20.03.1931 р. Постановою уповноваженого Київського оперативного сектора ДПУ УРСР 20.04.1931 р. справу припинено, з-під варти звільнена. Реабілітована 18.12.1997 р..

 Положечко Микола Іванович (1888, Седнів) — українець, завідувач пасіки в колгоспі. Заарештований 26.06.1938 р. Трійкою при управлінні НКВС по Чернігівській області 21.09.1938 р. застосована ВМП. Розстріляний 25.09.1938 р. у м. Чернігів. Реабілітований 07.10.1960 р. Військовим трибуналом Київського військового округу.

 Ройлян Іван Федорович (1897, с. Вишківці, Бесарабія) — румун, колгоспник. Заарештований 18.12.1937 р. На підставі рішення Особливої наради при НКВС СРСР 22.02.1938 р. ув'язнений на 10 р. ВТТ. Реабілітований 15.08.1989 р. прокуратурою Чернігівської області.

 Силенок Віктор Федотович (1891, Седнів) — українець, колгоспник. Заарештований 17.12.1937 р. Згідно рішення Особливої наради при НКВС СРСР 21.02.1938 р. ув'язнений на 10 р. ВТТ. Реабілітований 28.07.1989 р прокуратурою Чернігівської області.

 Силенок Катерина Йосипівна (1899, Озерни) — полька, колгоспниця. Заарештована 19.12.1937 р. На підставі рішення Особливої наради при НКВС СРСР 22.02.1938 р. ув'язнена на 10 р. ВТТ. Реабілітована 28.08.1989 р. прокуратурою Чернігівської області.

 Сказка Павло Ілліч (1878, Седнів) — українець, заарештований, слідство розпочато 20.03.1931 р. Згідно рішення Особливої наради при колегії ДПУ УСРР 07.05.1931 р. за ст. 54-10 висланий на 3 р. до Північного краю. Реабілітований 14.07.1989 р. прокуратурою Чернігівської області.

 Усатий Йосип Михайлович (1886, Седнів) — українець, уродженець смт. Седнів Чернігівського району, селянин-одноосібник. Заарештований 20.03.1930 р. На підставі рішення Особливої наради колегії ДПУ УРСР за ст. 54-10 КК УРСР 29.04.1930 р. висланий на 3 роки до Північного краю. Реабілітований 26.04.1989 р. прокуратурою області.

 Хмарна Олімпіада Яківна (1881, Седнів) — українка, заарештована, слідство розпочато 20.03.1931 р. Постановою уповноваженого Київського оперативного сектора ДПУ УРСР 20.04.1931 р. справу припинено, з-під варти звільнена. Реабілітована 18.12.1997 р..

2009 р., 19 листопада — Президент України Віктор Ющенко підписав Указ «Про деякі заходи зі збереження визначних пам'яток історико-культурної спадщини селища Седнів Чернігівської області».

Примітки

Посилання 
 Сайт Верховної Ради України
 
 Звідки пішла назва села Седнів?
 
 «Вієві» церкви Чернігівщини
 Ющенко наказав створити заповідник у Седневі
 Сайт Всеукраїнсбкої тижневої газети Сіверщина

Джерела 
 Сайт Всеукраїнської тижневої газети Сіверщина 
 Чаус І. Відновлюючи справедливість // Містечко над Сновом: збірник статей і матеріалів / Т. П. Демченко (відп. ред) та ін. — Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. — С. 207—214.
 Шевченківський словник. Том другий. — К., 1977.— с. 202.

Історія Чернігівського району Чернігівської області
Седнів